Harvard College-observatoriet (), är ett observatorium i Cambridge, Massachusetts, USA. Det byggdes 1839.

Minor Planet Center listar observatoriet som upptäckare av 55 asteroider.

Asteroider upptäckta av Harvard College-observatoriet

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Harvard College Observatory

Källor och referenser

Externa länkar 

Observatorier i USA
Harvard University